Robert Freeman (1936-2019) – fotografo e grafico britannico
 Robert Edward Freeman (1951) – filosofo e insegnante statunitense
 Robert Jebediah Freeman – personaggio della serie animata The Boondocks

Pagine correlate 
 Freeman